Sejm – nazwa parlamentu lub jednej z jego izb, obok senatu, występująca w krajach, wchodzących w przeszłości w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 Sejm w I Rzeczypospolitej
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 Sejm litewski (Seimas)
 Sejm łotewski (Saeima)
 Sejm w Księstwie Warszawskim
 Sejm w Królestwie Polskim
 Sejm powstańczy w czasie powstania listopadowego
 Sejm Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Sejm Litwy Środkowej

Inne:
 Sejm – rzeka w Rosji i na Ukrainie

Zobacz też 
 sejm walny
 sejm konwokacyjny
 sejm ekstraordynaryjny
 Sejm Śląski
 sejm elekcyjny
 sejm koronacyjny
 sejm pacyfikacyjny
 sejm delegacyjny
 sejm prowincjonalny
 Sejm Czteroletni, Sejm Repninowski, Sejm kontraktowy
 Sejm Krajowy Galicji
 sejmik generalny, sejmiki ziemskie
 Sejm krajowy w Austro-Węgrzech
 Sejm niemy 1717
 Sejm grodzieński (1793)
 Sejm Dzieci i Młodzieży